Речане се може односити на:

 Речане (Призрен), насеље у општини Призрен, Косово и Метохија, Србија
 Речане (Сува Река), насеље у општини Сува Река, Косово и Метохија, Србија
 Речане (Гостивар), насеље у општини Гостивар, Северна Македонија
 , насеље у Торопечком рејону, Тверска област, Русија

Види још
 Речани (вишезначна одредница)